Хабел има више значења:
 Хабел (Мичиген)
 Хабел (Небраска)